Онал () — турецкая фамилия.

 Биге Онал (род. 1990) — турецкая актриса.
 Гюльдениз Онал (род. 1986) — турецкая волейболистка.
 Тугба Онал (род. 1974) — турецкая певица, представительница Турции на конкурсе песни «Евровидение 1999».